Hugenottenturm ist der Name von:

 Hugenottenturm (Bad Karlshafen), Aussichtsturm bei Bad Karlshafen, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Hugenottenturm (Weissenbourg), Stadtmauerturm in Wissembourg, Elsass, Frankreich